Beleg van Haarlem (1274) tijdens de Kennemer opstand van 1273-1275
 Beleg van Haarlem (1426) tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten
 Beleg van Haarlem (1492) tijdens de opstand van het Kaas en broodvolk
 Beleg van Haarlem (1572-1573) tijdens de Tachtigjarige Oorlog